Schenkstraße steht für:

 Schenkstraße (Quartier), Wohnquartier in Wuppertal-Ronsdorf

Straßen:
 Schenkstraße (Erlangen), Straße in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/S #Schenkstraße
 Schenkstraße (Günstedt), Straße in Günstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Günstedt
 Schenkstraße (Wuppertal), Straße in Wuppertal, siehe Schenkstraße (Quartier) #Die Straße „Schenkstraße“